Moriskendans, verschillende dansen in Portugal, Spanje, Italië, Frankrijk, Engeland, Duitsland en de Balkanlanden
 Morris dance, de Engelse variant